Михаїл III — візантійський імператор
 Михаїл III — патріарх Константинопольський
 Михаїл III (XII ст.) — митрополит Київський
 Михаїл III або Михайло ІІІ (1823—1868) — сербський князь
 Михаїл III (1453—1505) — останній Великий князь Тверський